Boimorto kan syfta på:

Spanien 

 Boimorto (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Boimorto (ort), Galicien, Provincia da Coruña,